Urasowo (russisch ) ist der Name folgender Ortschaften in Russland:
 Urasowo (Belgorod), Siedlung städtischen Typs in der Oblast Belgorod

 Urasowo (Baschkortostan), Dorf in der Republik Baschkortostan
 Urasowo (Twer), Dorf in der Oblast Twer